Platina kan syfta på följande:

 Platina, ett grundämne
 Platina, Brasilien, ort och kommun i São Paulo, Brasilien
 Platinaskiva, utmärkelse till ett album eller singel som sålts i ett visst antal exemplar